Allemão kan som auktorsförkortning betyda:

 Francisco Freire Allemão e Cysneiro
 Manoel Allemão

Robotskapade auktorsförkortningar